Haller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albrecht von Haller father 
 Albrecht von Haller son 
 Béla Haller
 Gottfried Haller
 Gottlieb Emmanuel von Haller